Caelestiventus hanseni — вид птерозаврів, що існував у пізньому тріасі (208 млн років тому).

Історія відкриття 
У 2007 році у піщаному «Кар'єрі святих і грішників», що знаходиться на північному сході штату Юта, виявлені численні відкладення кісток хребетних. Відкладення належать до пізньотріасової формації Піщанники Нуггет. Палеонтологічні розкопки почались у 2009 році і до 2018 року тут знайдено понад 18 тис. кісток. Серед найнезвичніших знахідок був скелет птерозавра, який вперше описаний у літературі у 2015 році. Збереглася велика частина черепа (кришка черепа, боки морди і нижня щелепа), а також остання кістка фаланги подовженого четвертого пальця, яка підтримувала кінчик крила. У 2018 році команда палеонтологів під керівництвом Брукса Бредлі Брітта на основі решток описали новий вид та рід Caelestiventus hanseni. Родова назва Caelestiventus з латини перекладається як «небесний вітер». Видова назва С. hanseni вшановує геолога Робіна Гансена, який брав участь у геологорозвідці типового місцезнаходження. Голотип зберігається у Музеї палеонтології в Університеті Бригама Янга.

Опис 
Caelestiventus є одним з найбільших тріасових птерозаврів, з розмахом крил не менше 1,5 метрів і черепом 17,8 см завдовжки (розраховано на основі повної нижньої щелепи). На відміну від більшості тріасових птерозаврів, кістки яких сильно деформовані і роздроблені, кістки Caelestiventus збереглися тривимірними і розчавленими. Таке збереження дає уявлення про тонкі структури черепних кісток, включаючи пневматичні елементи і внутрішні камери.

Стиснутий з боків і розтягнутий вертикально, череп нагадує череп Dimorphodon з величезною зовнішньою ніздрею, що є найбільшим отвором черепа, і великими передочними вікнами. На відміну від більшості птерозаврів, край вікна зберіг залишки передочних ямок.

Зуби гетеродонтні у трьох різних формах — довгі ікла, великі трикутні леза і крихітні лезами. Є два довгих зазубрених зуба поруч з передньою частиною кожного боку нижніх щелеп, які, ймовірно, протистояли подібним зубам на кінчику черепа (premaxilla). У нижній щелепі, за іклами, знаходиться зубна щілина (діастема), за якою слідують 38 крихітних зубів з кожного боку нижньої щелепи. Кожна верхня щелепа забезпечена 12 великими трикутними зубами.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує родинні зв'язки виду:

Примітки 

Птерозаври
Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2018